Hatě bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Hatě, Ortsteil von Bečváry, Okres Kolín
 Hatě (Chvalovice), Ortsteil von Chvalovice, Okres Znojmo
 Hatě, Ortsteil von Skuhrov pod Brdy, Okres Beroun
 Hatě, Grundsiedlungseinheit von Čelákovice, Okres Praha-východ
 Hatě, Grundsiedlungseinheit von Veselí nad Moravou, Okres Hodonín
 Hatě, Stadtviertel von Příbram, Okres Příbram